BF4 bezeichnet:

 das Anion Tetrafluoroborat (BF4−)
 Battlefield 4, den zwölften Teil der Shooter-Serie Battlefield

Abkürzung